Rais steht für:
Raʾīs, Titel eines arabischen Herrschers oder Aristokraten
Ra’is, ein deutscher Musiker

Träger des Familiennamens:
 Albert Rais (1888–1973), Schweizer Politiker (FDP) und Bundesrichter
 Gilles de Rais (Gilles de Montmorency-Laval, Baron de Rais; 1404–1440), französischer Heerführer, Marschall von Frankreich und Serienmörder (cause célèbre) 
 Guy Rais (1919–2015), britischer Journalist 
 Karel Václav Rais (1859–1926), tschechischer Schriftsteller und Journalist österreich-ungarischer, später tschechoslowakischer Nationalität
 Karl Rais (1875–1950), württembergischer Landtagsabgeordneter
 Salah Rais (türk.: Salih Reis; * um 1488, † 1568)

RAIS steht für:
Russische Vereinigung des islamischen Einvernehmens

Siehe auch:
 Reis (Begriffsklärung)
 Reiss
 Rayß

Abkürzung